Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
 Steve Kefu (entraîneur principal)
 Sébastien Petit (avants)
 Laurent Balue (arrières)

La saison

Effectif 2017-2018

Calendrier et résultats

Matchs amicaux

 AS Béziers - RC Narbonne :  31-28
 RC Narbonne - RC Massy :  33-29

Pro D2

Classement de la saison régulière 

|}

Liens externes

Notes et références 

2017-2018
Narbonne